XXII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
 XXII Liceum Ogólnokształcące im. Jose Marti w Warszawie